Estádio Mirante Ferroviário – stadion piłkarski w Bauru, São Paulo (stan), Brazylia, na którym swoje mecze rozgrywa Grêmio Recreativo e Esportivo Triagem.

Linki zewnętrzne 
 Templos do Futebol

Stadiony piłkarskie w Brazylii
Stadiony w São Paulo (stan)
Bauru